Ernesto Montemayor ist der Name folgender Personen:

* Ernesto Montemayor senior (Ernesto C. Montemayor Rodríguez, Sr.; 1907–??), mexikanischer Sportschütze 
 Ernesto Montemayor junior (Ernesto C. Montemayor Rodríguez, Jr.; 1928–2000), mexikanischer Sportschütze